Het Wereldkampioenschap allroundschaatsen van 1901 werd gehouden van 9 en 10 februari 1901 op de ijsbaan Djurgårdsbrunnsviken in Stockholm. De titelhouder was de afwezige Noor Edvard Engelsaas, de wereldkampioen van 1900 op de ijsbaan Frognerkilen in Oslo. Het toernooi was alleen voor mannen. Franz Wathén werd wereldkampioen door 3 van de 4 afstanden te winnen.

Eindklassement

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

Langebaanschaatsen in 1901
Schaatsen in Zweden
 1901
Sportevenement in Stockholm
Schaatsen